

Architettura 
 Aeroporto di Limoges Bellegarde – aeroporto sito a Limoges (Francia)
 Castello di Bellegarde – castello sito a Bellegarde (Francia)
 Castello di Bellegarde – castello sito a Lamonzie-Montastruc (Francia)
 Fort de Bellegarde – fortezza sita a Le Perthus (Francia)
 Palais Bellegarde – palazzo sito a Vienna (Austria)

Persone 
 Roger de Saint-Lary de Bellegarde (1525 circa-1579) – militare e politico francese
 Roger de Bellegarde (1562 o 1563-1646) – militare e politico francese
 Jean-Baptiste Morvan de Bellegarde (1648-1734) – scrittore e storico francese
 Louis Denis Lalive de Bellegarde (1680-1751) – finanziere francese
 Jean-Pierre du Pac de Bellegarde (1715-1803) – militare francese
 Sophie Lalive de Bellegarde (1730-1813) – salottiera francese
 Gabriel Marie du Pac de Bellegarde (1754-1849) – militare francese
 Heinrich Johann Bellegarde (1756-1845) – militare e austriaco
 Guillaume Marie du Pac de Bellegarde (1757-1830) – militare francese
 Gabriel Jean du Pac de Bellegarde (1765-1788) – navigatore francese
 Dantès Louis Bellegarde (1877-1966) – scrittore e diplomatico haitiano
 Claude Bellegarde (1927) – pittore francese
 Siby Ginette Bellegarde (1949) – politica maliana

Geografia

Canada 
 Bellegarde – frazione della municipalità rurale di Storthoaks nella divisione No. 1 (Saskatchewan)

Francia

Comuni 
 Bellegarde – comune nel dipartimento del Loiret (Centro)
 Cantone di Bellegarde – cantone nell'arrondissement di Montargis
 Bellegarde – comune nel dipartimento del Gers (Midi-Pirenei)
 Bellegarde – comune nel dipartimento del Gard (Linguadoca-Rossiglione)
 Bellegarde – comune nel dipartimento del Tarn (Midi-Pirenei)
 Bellegarde-du-Razès – comune nel dipartimento dell'Aude (Linguadoca-Rossiglione)
 Bellegarde-en-Diois – comune nel dipartimento della Drôme (Rodano-Alpi)
 Bellegarde-en-Forez – comune nel dipartimento della Loira (Rodano-Alpi)
 Bellegarde-en-Marche – comune nel dipartimento della Creuse (Limosino)
 Cantone di Bellegarde-en-Marche – ex cantone nell'arrondissement di Aubusson
 Bellegarde-Poussieu – comune nel dipartimento dell'Isère (Rodano-Alpi)
 Bellegarde-Sainte-Marie – comune nel dipartimento dell'Alta Garonna (Midi-Pirenei)
 Bellegarde-sur-Valserine – comune nel dipartimento dell'Ain (Rodano-Alpi)
 Cantone di Bellegarde-sur-Valserine – cantone nell'arrondissement di Nantua
 Saint-Silvain-Bellegarde – comune nel dipartimento della Creuse (Limosino)

Ex comuni 
 Bellegarde – ex comune incorporato nel comune di Bellegarde-Poussieu nel dipartimento dell'Isère (Rodano-Alpi)
 Bellegarde – ex comune incorporato nel comune di Vazerac nel dipartimento del Tarn e Garonna (Midi-Pirenei)

Svizzera 
 Bellegarde – nome francese di Jaun, comune nel distretto della Gruyère (Canton Friburgo)